Seventeen or Bust («Семнадцать или провал») — это проект добровольных вычислений по отысканию простых чисел вида k · 2n + 1 для семнадцати различных значений k, которые позволят доказать, что  является минимальным числом Серпинского. Проект стартовал в марте 2002 года, в апреле 2016 года после потери сервера данных был поглощен проектом PrimeGrid и стал его подпроектом. К концу 2022 года из семнадцати  значений k, которые нужно проверить, осталось лишь пять:  и .

История 

В 1962 году  доказал, что  — число Серпинского. Кроме того, в 1967 году он и Вацлав Серпинский предположили, что  является наименьшим числом Серпинского. Однако это предположение до сих пор является гипотезой. Чтобы её подтвердить, необходимо доказать, что числа, меньшие , не являются числами Серпинского, то есть для каждого нечётного числа  нужно найти число n, при котором значение k · 2n + 1 является простым числом. Когда проект стартовал, это было уже сделано для всех значений k кроме семнадцати, отсюда произошло название проекта — «Семнадцать или провал». 

Если проекту удастся найти простые числа вида k · 2n + 1 для каждого из оставшихся значений k, то тем самым гипотеза Селфриджа и Серпинского будет доказана. Однако не исключено, что гипотеза неверна, и одно (или даже несколько) из оставшихся чисел k является числом Серпинского. В этом случае участникам проекта не удастся отыскать простое число вида k · 2n + 1, и проект рано или поздно будет вынужден остановиться. При этом проведенные вычисления не могут служить доказательством принадлежности проблематичного числа k к числам Серпинского — её придется доказывать другими методами. Возможна также неудача проекта в связи с тем, что минимальное искомое значение n настолько огромно, что его невозможно найти при современном развитии компьютерной техники в разумные сроки, хотя такой вариант маловероятен и противоречит эвристическим оценкам на величину n.

Текущий статус 

:
 Найдено 12 из требуемых 17 простых чисел.
 Самое большое из найденных чисел, 10223 · 231172165 + 1, занимает 8-е место среди самых больших известных простых чисел и в то же время является самым большим известным простым числом, не являющимся числом Мерсенна.

Семнадцать значений k, а также значения двенадцати найденных простых чисел приведены в таблице:

См. также 
 Riesel Sieve, сходный проект распределённых вычислений для чисел вида k · 2n − 1
 Список проектов добровольных вычислений
 BOINC
 PrimeGrid

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Seventeen or Bust

Математические проекты распределённых вычислений
Аналитическая теория чисел